Мше́но () — небольшой город в Среднечешском крае, в 59 км по прямой линии к северо-востоку от Праги. Около 1 400 жителей.

Достопримечательности 
 Костёл св. Мартина
 Скульптурные изображения Девы Марии, св. Павла и Себастьяна на Ригоровой площади
 Ратуша на площади Мира
 Городские бани

Примечания 

Города Среднечешского края